Marie Burgundská ( Marie de Bourgogne; 1386, Dijon -1422, Thonon-les-Bains) byla savojská vévodkyně.

Život 
Narodila se jako dcera Filipa II. Burgundského a jeho manželky Markéty, jediné dcery a dědičky flanderského hraběte Ludvíka II. Již krátce po narození bylo domluveno její manželství s tříletým Amadeem, synem savojského hraběte Amadea VII. Ten roku 1391 osiřel, převzal formálně panství a regentstvím byla pověřena jeho babička. 30. října 1393 se v Chalon-sur-Saône konala svatba v zastoupení, osobně se pak mladí manželé setkali v roce 1401 v Arrasu. Roku 1416 císař Zikmund Lucemburský povýšil Amadea na savojského vévodu.

Marie zemřela v roce 1428 na zámku Thonon-les-Bains a byla pohřbena v tradičním savojském pohřebišti v klášteře Hautecombe. Amadeus se již znovu neoženil.

Potomci 
Marie a Amadeus měli devět dětí:
   
 Markéta (13. květen 1405 – 1418)
 Antonín (září 1407 – před 12. prosincem 1407)
 Antonín (1408 – po 10. říjnu 1408)
 Marie (konec ledna 1411 – 22. únor 1469)
 ∞ Filip Maria Visconti, vévoda milánský
 Amadeus (26. březen 1412 – 17. srpen 1431), piemontský kníže
 Ludvík (24. únor 1413 – 29. leden 1465), otcův nástupce
 ∞ Anna Kyperská
 Bona (září 1415 – 25. září 1430)
 Filip (1417 – 3. březen 1444), hrabě ženevský
 Markéta (7. srpen 1420 – 30. září 1479)
 ∞ Ludvík III. z Anjou, titulární král neapolský
 ∞ Ludvík IV. Falcký, falckrabě rýnský
 ∞ Oldřich V. z Württembergu

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Savojské hraběnky
Savojské vévodkyně
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Narození v Dijonu
Pohřbení v klášteře Hautecombe
Narození v roce 1386
Úmrtí v roce 1422
Ženy